Мысовое — название населённых пунктов:

Россия 
 Мысовое — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе  России
 Мысовое — село в Джанкойском районе.
 Мысовое — село в Ленинском районе.